Lot nad kukułczym gniazdem (One Flew Over the Cuckoo's Nest) – powieść Kena Keseya z 1962 roku
 Lot nad kukułczym gniazdem (One Flew Over the Cuckoo's Nest) – filmowa adaptacja w reżyserii Miloša Formana z 1975 roku
 Lot nad kukułczym gniazdem – adaptacja teatralna